El Torneig de Doha 2016, també anomenat Qatar Total Open 2016, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La catorzena edició es va celebrar entre el 19 i el 27 de febrer del 2016, al International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

La tennista espanyola Carla Suárez Navarro va disputar ambdues finals però només es va poder imposar en la individual, fet que li va permetre guanyar el títol més important de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2016
WTA Tour 2016